Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Erlich che hanno battuto in finale Neville Godwin e David Nainkin per walkover.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Filippo Veglio (primo turno)
 Eyal Ran /  Peter Tramacchi (semifinali)

 Grant Doyle /  Todd Larkham (quarti di finale)
 Neville Godwin /  David Nainkin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1998